De dirigent (1980)  Poolse dramafilm uit 1980
De Dirigent (2018)  biografische film over Antonia Brico